Лу́ций Ге́ллий Публи́кола () — имя нескольких римских политиков:
 Луций Геллий Публикола — консул 72 года до н. э., цензор в 70 году до н. э.;
 Луций Геллий Публикола — консул в 36 году до н. э., сын предыдущего;
 (Луций) Геллий Публикола — квестор и свидетель обвинения  в 22 году, предполагаемый внук предыдущего.